Eurypylos () steht für:

griechische Mythologie:
 Eurypylos (Sohn des Telephos), König von Mysien und Verbündeter der Trojaner
 Eurypylos (Sohn des Dexamenos) (Pausanias 7,19,9)
 Eurypylos (Heros von Patrai), wurde beim Anblick der Statue des Dionysos Aisymnetes wahnsinnig
 Eurypylos (Sohn des Euaimon) und Sohn der Ops, Teilnehmer am trojanischen Krieg
 Eurypylos (Sohn des Poseidon), König der Insel Kos
 Eurypylos (Sohn des Poseidon und der Kelaino), König von Kyrene
 Eurypylos (Sohn des Herakles) und Sohn der Eubote (Apollodor 2,7,8)
 Eurypylos (Sohn des Temenos) (Apollodor 2,8,5)
 Eurypylos (Sohn des Thestios) und Sohn der Eurythemis, Teilnehmer der Jagd auf den Kalydonischen Eber (Apollodor 1,7,10; 8,3)
 Eurypylos (Sohn des Telestor), Vater der Asterodia, der Gemahlin des Ikaros
 Eurypylos (Sohn des Eurystheus) (Athenaios Deipnosophistai 4,157f)

Astronomie:
 (4501) Eurypylos, ein Asteroid und Jupiter-Trojaner